County Line Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 County Line Hill (Alabama)	
 County Line Hill (Kalifornien)	
 County Line Hill (Texas)